Армия освобождения:

 Армия освобождения Палестины — палестинская военизированная организация
 Армия освобождения Португалии — португальская ультраправая террористическая организация
 Армия освобождения Прешево, Медведжи и Буяноваца — незаконное вооружённое формирование, боровшееся за независимость от Югославии трёх общин
 Армия освобождения Чамерии — вооружённое формирование, действующее в северной части Эпира
 Армия освобождения юга — армия, действовавшая во время Мексиканской революции